«Greatest Hits – Chapter One» — перший альбом-збірник хітів американської поп-рок співачки Келлі Кларксон. В США альбом вийшов 16 листопада 2012 року.

Список композицій 

Notes
 означає продюсера вокалу
 означає співпродюсера
 означає додаткового продюсера

Чарти

Примітки 

Альбоми Келлі Кларксон
Альбоми RCA Records
Альбоми 19 Recordings
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном